Janus Robberts (né en 1979), athlète sud-africain
Marelize Robberts (née en 1986), mannequin namibien